het oude gemaal Lutterzijl (1956 - 1978)
het gemaal Nieuw Lutterzijl (1978 - heden)